Магали́ Ноэ́ль (, род. 27 июня 1932 года, по др. данным — 1931 год, Измир, Турция — 23 июня 2015) — французская актриса театра, кино и кабаре и певица, — исполнительница песен Бориса Виана (в том числе «первого французского рок-н-ролла» «Сделай мне больно, Джонни», 1956). Полюбилась зрителям всего мира как олицетворение сексуальных фантазий Федерико Феллини в «Сладкой жизни» (1960), «Сатириконе» (1969) и «Амаркорде» (1973).

Биография 

Магали (прованская форма имени Маргарита) Франсуаза Ноэль Камилла Гифрэ (), или Магали Джиффра () — появилась на свет и до 7 лет жила в Турции, — её родители, выходцы из Прованса и Дофине, работали портовыми инженерами в Смирне.

Вместе с семьёй переехала во Францию, училась пению, музыке (в том числе игре на скрипке в школе им. Сезара Франка) и танцу, — в 16 лет дебютировала (как певица) в знаменитом парижском кабаре .

Параллельно изучала мастерство актёра на драматических курсах Катрин Фонтене (, 1879—1966) при Комеди Франсез и делала первые шаги на театральных подмостках.

Первый успех приносит роль служанки Клодины в мольеровском «Жорже Дандене», — со спектаклем знаменитого в будущем  она триумфально гастролирует в 1949 году по Западной Германии.

В 1954 году снова обратила на себя внимание в спектакле по пьесе Питера Устинова «Любовь четырёх полковников» (с молодым Жаном Рошфором), поставленном  в парижском .

В 19 лет получает первые роли в кино и на телевидении. В дуэте с Бурвилем снимается в фильме  (1951), — о свадебном путешествии в столицу молодожёнов-провинциалов; в фильме Анри Декуэна «Облава на блатных» (1954) работает c Лино Вентурой и Габеном (последний во время съёмок ласково зовёт её «Мом», — «Воробышек»).

В перерывах между кино и театральной антрепризой выступает в только что придуманной  «Лошади» (ещё без обязательных голых танцовщиц) с пением «американских» песен и — в , c ариями из оперетт в ревю .

Международная известность приходит после роли в «нуаре» Жюля Дассена «Мужские разборки» (1955) — сцена чувственного исполнения её героиней Вивиан песни «Разборка» () в ночном клубе на фоне «китайских теней» сразу попадает в золотой фонд кино-классики.

После — несмотря на роли в фильмах таких «мастодонтов» как Рене Клер («Большие манёвры», 1955, c Мишель Морган и Жераром Филипом) и Жан Ренуар («Елена и мужчины», 1956, с Ингрид Бергман, Жаном Маре и Мелом Феррером) — долгое время рассматривалась режиссёрами кино в основном как актриса на амплуа «вамп» в криминальных драмах.

Первая рок-певица 

Магали Ноэль — первая исполнительница рок-н-ролла во Франции (и вообще — в Европе): записи исполненных ею песен — в прежде не известном музыкальном жанре — были сделаны и стали популярны тогда же, когда выпускались первые пластинки Элвиса Пресли.

В 1956 году с Магали знакомится Борис Виан, — очарованный её ролью в «Разборках», её чуть островатым с лёгкой хрипотцой голосом, а также на волне собственного «американизма» и любви к джазу, он предлагает актрисе, в ту пору активно занятой в ревю парижских кабаре, принять участие в записи нескольких песен. Песни эти, предупреждает Виан, написаны в совершенно оригинальном музыкальном стиле, «открытым» его недавно вернувшимся из Штатов приятелем Мишелем Леграном.

12, 13 и 14 октября 1956 года Магали записывает для «Philips», куда по протекции Жака Канетти поэт только что поступил работать, четыре специально сочинённых для неё «рока», — на музыку его бессменного аккомпаниатора, джазового пианиста и композитора . Они составили первую пластику Магали Ноэль — «Rock-and-Roll»: «Альгамбра-рок» (), «Галичный рок» (), «Стрип-рок») () и — нетленный «Сделай мне больно, Джонни!» (, — «первый садо-мазохистский рок во Франции!»). Ощутимый оттенок пародии выражал ироничное отношение джазмена к «новой музыке».

«…Женский рок — в противовес американскому, мужскому. Так как эмансипацией во Франции в те времена никто не был болен, ярко выраженная сексуальность женского рока звучала весьма шокирующе. Кроме того, на конверте красовался виановский текст, довольно смело расхваливающий женское очарование известной актрисы. Даже для „Филипс“ это было чересчур смело, и Канетти пришлось объясняться в высоких инстанциях. Новая работа увлекла Бориса, вдохнула в него силы; он даже помолодел…»

Песня «Сделай мне больно, Джонни», в которой «Больно, будет больно» выкрикивал сам Виан ( — попросту вследствие того, что вся приглашённая мужская подпевка обессилив от смеха каталась на полу кабины для записи), — запрещена к трансляции на французском радио (только через два года прозвучит в фильме с символическим названием , 1958).

Песни Виана 

— шутил Виан; он объявил Магали Ноэль своей любимой певицей и полагал, что со временем она, наконец, научится исполнять джаз по-настоящему.

Кроме «роков», он написал для неё несколько песен. Последняя песня Виана (10 марта 1920 — 23 июня 1959), долгое время остававшаяся неизвестной — «Иветта» (имя её героини), предназначалась для итальянского фильма Камилло Мастрочинкве «Приезд парижанки» («Закон человека» — вышел в прокат уже после смерти поэта).

К творчеству любимого поэта актриса обращалась в самые разные периоды жизни.

В 1989 году, к тридцатой годовщины со дня его смерти, Магали подготовила спектакль «Взгляд на Виана» (), — композицию из песен, стихов, фрагментов прозы, историй из жизни. Концертная запись в Театре Бособр (Швейцария, 9 и 10 ноября) под руководством пианиста Ричарда Пиццорно — основа одноимённого двойного альбома.

Известное «Сделай мне больно, Джонни!» Магали пела теперь вместе с дочерью Стефани, — исполнительская маска, с ноткой грусти признавала актриса, со временем неизбежно поменялась: «просьба» теперь звучала «от лица» некой «гранд-дамы», — что, впрочем, ничуть не умаляло виановского «рок»-юмора, а напротив, добавляло особой перчинки.

«Клан» Магали Ноэль 
2008 году Магали Ноэль представила публике в Театре Пассажа в Нёвшателе моноспектакль по произведениям своих друзей и хороших знакомых из Коллежа патафизики — Жака Превера, Бориса Виана и Раймона Кено, — давнюю творческую задумку, с красноречивым названием — «Клан».

«Итальянский период» 
В конце 1950-х годах Магали вышла замуж за звезду Чинечитта  и переехала в Италию, — не без надежды поменять свой кино-репертуар. В Италии она проработала 5 лет, снялась в 26 фильмах и продолжала получать роли во французских полицейских драмах, — поразительным образом оставаясь вне поля внимания режиссёров «новой волны».

В это же время она продолжает с успехом выступать на драматической сцене — в основном в провинции. В 1957 году она — Элиза Дулиттл в «Пигмалионе», который в лионский  переносит Жан Маре (в собственном оформлении и костюмах); 1960 там же и с тем же Маре она — Гитель Моска (сменив в этой роли Анни Жирардо) в висконтиевской постановке «Двое на качелях».

Феллини 

В 1959 году, на съёмках под Римом их с Феллини представили друг другу: друг о друге они тогда знали не особенно много. «Потряси задницей», — сразу же крикнул режиссёр: желая понять, насколько она соответствует персонажу, — певичке-француженке Фанни. Магали, взглянув на страничку с небольшим текстом её роли, пришла в замешательство: «Да вы знаете, кто я?! Я снималась в „Разборках“!» Феллини хохотал, а агент попытался убедить актрису, что съёмки у этого режиссёра — в общем-то хороший для неё случай: Магали согласилась, но потребовала обещаний увеличить роль, — так появилась заключающая эпизод «Визит отца» сцена с Марчелло в «Dolce vita».

Помимо ролей в «Сладкой жизни» (1960), «Сатириконе» (1969) и «Амаркорде» (1973), Магали воплотила бродвейский вариант Кабирии — Чарити Хоуп Валентайн в мюзикле Боба Фосса и Пола Гловера «Милая Чарити» (1970, с Сидни Чаплиным и ) и приняла участие в съёмках знаменитого документального фильма-портрета Гидеона Бахмана —  (1970).

Творчество

Роли в театре 
 1949 : Клодина, служанка Анжелики — «Жорж Данден» (), по пьесе Мольера, реж.  / гастрольный тур по Франции и Западной Германии
 1949: «Чудо о бедняке» (), по пьесе Марьяна Хемара, реж. Андре Клаве / Восточный театральный центр () в Кольмаре, Муниципальный театр Мюлуза
 1950: «Чудо о бедняке» (), по пьесе Марьяна Хемара, реж. Андре Клаве / 
 1954: Раймонда Шандебиз — «Блоха в ухе» (),  Жоржа Фейдо, реж.  / , Лион
 1954: Она — «Любовь четырёх полковников» (; ), по пьесе Питера Устинова, реж.  / 
 1954: Александра — «Если я к тебе прижмусь!..» (),  Лабиша, реж.  / 
 1957: Элиза Дулиттл — «Пигмалион» (), по пьесе Дж. Б.Шоу, постановка, оформление и костюмы Жана Маре / , Лион
 1960: Гитель Моска — «Двое на качелях» (, ), по пьесе Уильяма Гибсона, реж. Лукино Висконти (Джерри — Жан Маре) / , Лион
 1961: Лона — «Луизиана» (), по пьесе Марселя Эме, реж. Андре Вилье () / 
 1966: Розали — «Муха» (), адаптация Полем Мизраки бродвейского мюзикла  (), музыка и слова Боба Меррилла, по мотивам романа Пола Гэллико «Любовь к семи куклам»; реж. Раймундо де Ларраин () / 
 1968: Мом Креветт — «Дама от „Масима“» (),  Жоржа Фейдо, реж.  / , Лион
 1970: Чарити Хоуп Валентайн — «Милая Чарити» (), мюзикл Боба Фосса и Пола Гловера ()
 1971: Энея — «Заповедь семь: меньше воруй» (; ),  Дарио Фо, реж.  / Каркасонский фестиваль; Театр «Одеон»
 1971: Миледи — «Три мушкетёра» (), по роману Александра Дюма, реж.  / Théâtre du Midi, Каркасон
 1972: Энея — «Заповедь семь: меньше воруй» (; ),  Дарио Фо, реж.  — гастрольное турне
 1972 : «Папа в Нью-Йорке» («Дом синих листьев») (; ),  , реж.  / 
 1976: «Remember», ревю Андре Левассёра () с оркестром , при участии 12-и девушек и 12-и парней / Sporting de Monte-Carlo, Монте-Карло
 1976: Мамаша Кураж — «Мамаша Кураж» (), по пьесе Бертольда Брехта, реж.  / Театр Каружа (), Швейцария
 1979: Лукреция Борджиа — «Лукреция Борджиа» (),  Виктора Гюго, реж. Роже Анен
 1980: «la Staaar», музыкальный спектакль по оригинальной идее Магали Ноэль и Луи Тьерри (), реж. Луи Тьерри, хореограф Жан Муси (), музыка Франсуа Робера и Мишеля Кёрио () / 
 1986: Фройляйн Шнайдер (Хозяйка) — «Кабаре» («Cabaret»), мюзикл Джона Кандера и Фреда Эбба, по мотивам романа «Прощай, Берлин» Кристофера Ишервуда и пьесы   , реж. Жером Савари / Théâtre du 8e, Лион; , Ницца; , Монпелье
 1987: Фройляйн Шнайдер (Хозяйка) — «Кабаре», реж. Жером Савари / Театр «Могадор»
 1989: «Взгляд на Виана» (), музыкальный моноспектакль, по произведениям Бориса Виана / Théâtre de Beausobre, Морж
 1991 : «Угол невозврата» (), по комедии Жана-Клода Дано (), реж. Жаклин Бёф () / , Лион
 1993: «Наконец-то одни!» (, ), по комедии Лоуренса Романа (), реж.  / гастроли
 1996: «Белое солнце — Превер 96» (), музыкальный моноспектакль, по произведениям Жака Превера / Театр Комедии на Елисейских Полях
 2004: «Chansons volent», музыкальный моноспектакль, по произведениям Бориса Виана, Жака Превера, Жака Бреля, Лео Ферре / Театр Каружа (), Швейцария
 2005: Женщина — «Оплаченный долг» (), по новелле Сефана Цвейга (), реж.  / 
 2008: «Клан» (), моноспектакль по произведениям Жака Превера, Бориса Виана и Раймона Кено / Théâtre du Passage, Нёвшатель

Дискография 

 1955 — Magali Noël numéro 1, EP Philips 432.044
 1956 — Magali Noël : Rock and Roll, LP Philips N 76.089 R, repris en EP Philips 432.131 Magali Noël numéro 2 : Rock and Roll (1957)
 1957 — Succès 45 t, SP Philips 372.398
 1957 — Magali Noël numéro 3 : Magali se déchaîne, EP Philips 432.185
 1957 — Magali Noël numéro 4 : Sexy songs, Philips 432.193
 1964 — Magali Noël chante Boris Vian (12 новых песен Бориса Виана), LP Jacques Canetti
 1980 — Magali Noël, новая версия Fais-moi mal Johnny, LP Disques Lazer / Distribution Carrere 67.486
 1988 — Magali Noël chante Boris Vian, CD Jacques Canetti / Musidisc
 1989 — Regard sur Vian, с участием Стефани Ноэль (концерт в Театре Бособр, 9 и 10 ноября 1989 (produit par Jean-Claude Vial / Disques-Office и Dominique Buscail / Buda Musique,). Переиздан в 2009 году.
 1996 — Soleil blanc - Prévert 96, CD Sony / Dreyfus
 2002 — Magali Noël chante Boris Vian, CD Productions Jacques Canetti 589 703-2
 2002 — Magali Noël, переиздание пластинки 1964 ; Mercury (CD Story) 063 010-2
 2002 — Magali Noël : Rock and Roll, Mercury / Philips 063 031-2
 2009 — Regard sur Vian, переиздание диска 1989. (Disques Office/Disques Dreyfus)
 2011 — À toujours, альбом из 20 песен, записанных между 16 июня и 7 июля 2010 года на студии Ferber (Париж). (Disques Dreyfus)

Фильмография 
 1951 — Завтра мы разводимся / Demain nous divorçons — Жанна Турель
 1951 — Бег с факелом (ТВ,  Поля Эрвьё) / La Course du flambeau (TV)
 1951 — Только в Париже / Seul dans Paris — Жанетта
 1952 — Разбитый кувшин (ТВ, реж. , по пьесе Клейста) / La Cruche cassée — ? Марта
 1953 —  / Deux de l’escadrille
 1954 —  / Mourez, nous ferons le reste — Франсуаза
 1955 — Сын Каролины Шери / Le fils de Caroline chérie — Тереза
 1955 — Облава на блатных (Облава на торговцев наркотиками) / Razzia sur la chnouf — Лизетта
 1955 — Мужские разборки / Du rififi chez les hommes — Вивиан
 1955 —  / Chantage — Дениза
 1955 — Большие манёвры / Les grandes manoeuvres — Тереза, певичка
 1955 — Христофор К. (тв, реж. ) / Christophe C… (TV)
 1955 — Оружие и человек (ТВ,  Дж. Б. Шоу, реж. Марсель Блюваль) / Le Héros et le Soldat (TV)
 1956 — Дорис / Doris (TV) — Дорис
 1956 —  (по роману Уго Бетти «Козий остров» ()) / Les possédées — Пия
 1956 — Елена и мужчины / Elena et les hommes — Лолотта, служанка
 1957 —  / Assassins et voleurs — Мадлен Ферран
 1957 —  / O.S.S. 117 n’est pas mort — Мюриель Руссе
 1958 —  / È arrivata la parigina (La Loi de l’homme — L’homme, la femme et le désir), реж. Камилло Мастрочинкве, — Иветта
 1958 —  / Le désir mène les hommes — Натали
 1958 — Если б король это знал / Si le roi savait ça — Арнода
 1958 —  / Le piège — Кора Кайе
 1958 — Поезд в 8.47 ( Жоржа Куртелина, реж ) / Le Train de 8h 47 — фильм в прокат не вышел
 1958 —  / Le fauve est lâché — исполняет песню «Fais-moi mal, Johnny»
 1959 —  (по роману ) / L'île du bout du monde — Джейн
 1959 —  / Des femmes disparaissent — Коралин Мерлан
 1959 —  (по роману Чейза «Это — мужское дело» («Игра без правил») / Ça n’arrive qu’aux vivants — Глория Селби
 1959 —  / Oh! Qué mambo — Вивиан Монтеро
 1960 —  / Gastone — Соня
 1960 —  / A qualcuna piace calvo — Марчелла Салюстри
 1960 —  (по роману ) / Marie des Isles — Жюли
 1960 — Сладкая жизнь / La dolce vita — Фанни
 1960 —  / Noi siamo due evasi — Одетта
 1960 —  / Boulevard — Дженни Дорр
 1961 —  / Le Sahara brûle — Лена
 1961 —  / La ragazza in vetrina — Шанель
 1961 —  / Legge di guerra — Ольга
 1961 — Ночная молодёжь / Gioventù di notte — Эльви
 1961 —  / Dans la gueule du loup — Барабара Ябакос
 1961 — Руки вверх! (В схватке) / Mani in alto! (En pleine bagarre)
 1961 —  (Вечеринка с убийством) / Mörderspiel (Le jeu de l’assassin — Murder Party) — Ева Трогер
 1962 — Тайный знак Д’Артаньяна (Секрет Д’Артаньяна) / Il colpo segreto di d’Artagnan (Le Secret de d’Artagnan) — Карлотта
 1962 — Три Генриха / Les trois Henry (TV) — Маргарита Наваррская
 1963 — Буря на Цейлоне / Das Todesauge von Ceylon (Tempête sur Ceylan) — Габи
 1963 — / Queste pazze pazze donne — Джулия
 1963 —  (по роману Фредерика Дара) / L’accident — Андреа
 1963 —  / Totò e Cleopatra — Клеопатра
 1964 —  (Пришествие марсиан) / I marziani hanno dodici mani (Llegaron los marcianos) — Матильда Бернабей
 1964 —  / Requiem pour un caïd — Ева
 1964 —  / Oltraggio al pudore — Сестра Джовенеллы
 1964 — Последняя ставка / Le dernier tiercé — Лидия
 1964 —  / La corde au cou — Клара
 1964 — Суд над Мэри Дуган ( ) / Le procès de Mary Dugan (TV) — Мэри Дуган
 1965 — Белое рабство (по роману Ксавье де Монтепена) / La traite des blanches — Луиза
  1965 — Дама из Бейрута / La dama de Beirut — Глория Лёфевр
 1966 —  / Comment ne pas épouser un milliardaire (serie TV) — Делия Деламар, кинозвезда
 1967 —  / Le golem (TV) — Ангелина
 1968 — Самый прекрасный месяц / Le mois le plus beau — Клавдия
 1968 —  (по роману ) / L’astragale — Анни
 1969 — Хутор Феофим (по роману Анри Боско) / Le mas Théotime (TV) — Женевьева
 1969 — Дзета / Z — Сестра Ника
 1969 — Сатирикон Феллини / Fellini — Satyricon — Фортуната
 1970 —  / Edipeon
 1970 — Тропик Рака / Tropic of Cancer — Княгиня
 1970 —  / Kyrkoherden (The Lustful Vicar) — Графиня
 1970 —  / The Man Who Had Power Over Women — Мадам Франчетти
 1970 —  (документальный фильм Гидеона Бахмана () о съёмках «Сатирикона») / Ciao Federico !
 1971 — Звери / Le belve — Лиза (эпизод «Шиншиллы»)
 1971 —  / Il prete sposato — Синьора Беллини
 1972 — / Donnarumma all’assalto (TV)
 1972 —  / Racconti proibiti… di niente vestiti — Пруденция
 1972 — Как прежде, но лучше, чем прежде ( Луиджи Пиранделло, реж. ) / Comme avant, mieux qu’avant (TV) — Фульвия Джелли
 1972 — Это пройдёт быстро (по пьесе Жоржа Фейдо) / Le p’tit vient vite — Медсестра
 1973 — Амаркорд / Amarcord — Градиска
 1975 — Банк Монате / La banca di Monate — Мелисса, жена Адельмо
 1975 — /  Paolo Barca, maestro elementare, praticamente nudista — Маэстра Розария  Каччио
 1975 — Время убийц / Il tempo degli assassini (La Bagarre du samedi soir) — Россана
 1977 —  / Stato interessante — Тильда Ла Моника (вторая история)
 1978 — Жан-Кристоф / Jean-Christophe (feuilleton TV en 9 épisodes)
 1978 —  / Les rendez-vous d’Anna — Ида
 1979 — Лукреция Борджиа (реж. ) / Lucrèce Borgia (TV) — Лукреция Борджиа
 1980 — Последний путь / Le chemin perdu — Мария
 1980 — Шаг в лесу / Un pas dans la forêt (TV) — Антонелла
 1980 — Президент серьёзно болен / Le président est gravement malade (TV) — Эдит Уилсон
 1982 — Признания авантюриста Феликса Круля / Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (TV) — Диана Гупфле
 1982 —  / Qu’est-ce qui fait courir David? — Сара, мать Давида
 1982 — Дитя и волшебники (Синема 16) / L’enfant et les magiciens (Cinéma 16) (TV) — Тётушка Маргерит
 1983 —  / La mort de Mario Ricci — Соланж
 1984 — Выход воспрещён (Синема 16) / Sortie interdite (Cinéma 16) (TV) — Мадо
 1985 — Красные сапоги / Les bottes rouges (TV) — Эвелин
 1985 — Дизель / Diesel — Майки
 1985 — Головокружения / Vertiges — Констанция
 1986 — Выход-изгнание / Exit-exil — Соланж
 1986 — Любовь-танго (Синема 16) / L’amour tango (Cinéma 16) (TV) — Анжела
 1988 — Восточным экспрессом на север. Театр Рэя Брэдбери / On the Orient, North. The Ray Bradbury Theater (serie TV) — Минерва Холлидей
 1989 — Ночь шлюзовщика / La nuit de l’eclusier — Элен Беллоц
 1989 — Чёрный понедельник / Lundi noir (TV) — Марина
 1989 —  / Pentimento — Маддалена
 1991 — Преступления и сады / Crimes et jardins (TV) — Сюзанна
 1992 —  (6 серий) / Les Cœurs brûlés (série tv) — Юлия Бертиль, известная певица
 1997 — Наследники / Les héritiers (TV) — Зизи
 1998 — Младший сын / Le dernier fils (TV) — Элизабет Хаас
 1999 —  / La nuit des hulottes (TV movie) — Рэнетт Лёблан
 2000 — Верность / La fidélité — Мать Клелии
 2000 — Царица небесная / Regina Coeli — Регина, 
 2001 — Источник сарацинов / La source des Sarrazins (TV) — Роза
 2002 — Правда о Чарли / The Truth About Charlie — Дама в трауре
 2003 — / Rien que du bonheur (Les bras m’en tombent)

Интересные факты 
 Феллини был убеждён, что по национальности Магали Ноэль — немка: настолько пунктуальна, собрана и дотошна она всегда была в работе.
 Синтетическая актриса и, как говорят французы, подлинное «животное сцены» (), Магали признавалась, что способна — «сделать всё, даже со слонами в !» — «Как-то раз давалось праздничное представление для Союза артистов. Постановщик велел мне прийти и посмотреть на спящих зверей. Я должна была рассчитать свой номер по их храпу, так как перерыв между вздохами у толстокожих довольно значителен. Помню, что качала детёныша на руках — было совсем на страшно, мне сказали, он очень смирный. Его звали Жерар».

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Магали Ноэль на сайте www.kino-teatr.ru
 Bellaïche, Raoul. Magali Noël // Je chante !: magazine. 2009. 13 dec., — биография ()
 «Магали Ноэль как первая и самая эротичная исполнительница песен Бориса Виана» на сайте www.boris-vian.net — дискография, запись песен
 видео — Магали Ноэль вспоминает Бориса Виана в программе канала «TV5 Monde» «l’invité», посвящённой 50-летию со дня смерти писателя — эфир 3 июля 2009
 Текст песни «Fais-moi mal, Johnny» (слова, перевод)
 Магали Ноэль и Борис Виан исполняют «Fais-moi mal, Johnny» («Сделай мне больно, Джонни», запись 1956) // YouTube
 видео — Магали Ноэль исполняет «Fais-moi mal, Johnny» (запись 1990, с дочерью) // YouTube
 аудио — Магали Ноэль исполняет неизвестную песню Бориса Виана — «Иветта», последняя песня Виана, написанная для фильма «Закон человека» («Приезд парижанки», , 1958)
 аудио — Альбом Магали Ноэль «Regard sur Vian» (2009) — CD1, CD2
 видео — «Отдельно в Париже» (1951): сцена свадьбы // www.ina.fr — Бурвиль и Магали: первая большая роль — «Я была куругленькая, розовенькая, — совершенно не „вамп“, абсолютно! Наоборот, меня все дразнили — „нормандочка“…».
 видео — «Мужские разборки» (1955): сцена в ночном клубе // YouTube — песня «Разборка» (, сл. Жака Ларю, муз. )
 видео — «Убийцы и воры» (1957): сцена ограбления и двойного убийства // YouTube — фрагмент фильма Саша Гитри c Магали Ноэль и Мишелем Серро
 видео — «Синепанорама» (1960): танец Магали Ноэль на морском ночном берегу // www.ina.fr — «Cinépanorama» от 14 мая 1960
 видео — «Амаркорд» (1973): Градиска в Гранд-отеле // YouTube
 фото // www.fanpix.net

Примечания 

Персоналии по алфавиту